Promenáda (z franc. se promener, procházet se) může být :

hromadné procházení se po městě, procházka městem
taneční promenáda, procházení se mezi jednotlivými tanci
místo určené pro procházení – procházková cesta
lázeňská promenáda
Promenáda (ulice) = esplanáda.

Související články 
 Flanér
 Korzo
 Vagant (vagabunt)
 Tulák (potulka)
 Tramping
 Dandy
 Dromománie
 Pábitel
 Peripatetik
 Chůze